Vratislav z Pernštejna je jméno několika osobností panského rodu Pernštejnů.

 Vratislav I. z Pernštejna († 1496) – brněnský komorník, nejvyšší zemský komorník na Moravě, moravský zemský hejtman
 Vratislav II. z Pernštejna (1530–1582) – nejvyšší český kancléř
 Vratislav Eusebius z Pernštejna (1594–1631) – císařský voják, poslední mužský člen rodu